

Patronyme 

 Kathryn Kates (née en 19??-2022), actrice américaine.
 Kimberley Kates (née en 1969), actrice américaine.
 Naama Kates (née en 1985), actrice et chanteuse américaine.

Voir aussi